Zagłębie Lubin – polski klub piłki ręcznej kobiet, mistrz Polski w sezonie 2010/2011.
 Zagłębie Lubin – polski klub piłki ręcznej mężczyzn, mistrz Polski w sezonie 2006/2007.